De Noorse voetbalclub SK Brann speelt sinds 1973 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt SK Brann

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Noorwegen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Statistieken

Europa Cup II (seizoen 1973/74)

Bijgaand een overzicht van de spelers die SK Brann onder leiding van de Engelse trainer-coach Ray Freeman vertegenwoordigden in de Europacup II, seizoen 1973/74. Na het Maltese Gzira United te hebben verslagen, werd de Noorse club in de achtste finales uitgeschakeld door Glentoran FC uit Noord-Ierland.

UEFA Cup (seizoen 1976/77)

Bijgaand een overzicht van de spelers die SK Brann onder leiding van de Engelse trainer-coach Billy Elliott vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 1976/77. In de eerste ronde verloor de ploeg over twee duels afgetekend van het Engelse Queens Park Rangers.

Europa Cup II (seizoen 1977/78)

Bijgaand een overzicht van de spelers die SK Brann onder leiding van de Engelse trainer-coach Billy Elliott vertegenwoordigden in de Europacup II, seizoen 1977/78. Na het IJslandse ÍA Akranes te hebben verslagen, werd de Noorse club in de achtste finales uitgeschakeld door FC Twente uit Nederland.

Europa Cup II (seizoen 1983/84)

Bijgaand een overzicht van de spelers die SK Brann onder leiding van trainer-coach Arve Mokkelbost vertegenwoordigden in de Europacup II, seizoen 1983/84. In de eerste ronde bleek de Noorse club niet opgewassen tegen N.E.C. uit Nederland.

Europa Cup II (seizoen 1989/90)

Bijgaand een overzicht van de spelers die SK Brann onder leiding van de IJslandse trainer-coach Teitur Þórðarson vertegenwoordigden in de Europacup II, seizoen 1989/90. In de eerste ronde verloor de Noorse club van het Italiaanse Sampdoria.

Europa Cup II (seizoen 1996/97)

Bijgaand een overzicht van de spelers die SK Brann onder leiding van trainer-coach Kjell Tennfjord vertegenwoordigden in de strijd om de Europacup II in het seizoen 1996/97. Na overwinningen op Shelbourne FC, Cercle Brugge en PSV werd de Noorse club pas in de kwartfinales uitgeschakeld door het Engelse Liverpool.

UEFA Cup (seizoen 1997/98)

UEFA Cup (seizoen 1998/99)

Bijgaand een overzicht van de spelers die SK Brann onder leiding van trainer-coach Kjell Tennfjord vertegenwoordigden in de strijd om de UEFA Cup in het seizoen 1998/99. Na een overwinning op FK Žalgiris Vilnius uit Litouwen werd de Noorse club in de eerste ronde uitgeschakeld (na verlenging) door het Duitse SV Werder Bremen.

UEFA Cup (seizoen 2000/01)

Bijgaand een overzicht van de spelers die SK Brann onder leiding van de IJslandse trainer-coach Teitur Þórðarson vertegenwoordigden in de strijd om de UEFA Cup in het seizoen 2000/01. Na een overwinning op FHK Liepājas Metalurgs uit Letland werd de Noorse club in de eerste ronde uitgeschakeld door de Zwitserse club FC Basel.

UEFA Champions League (seizoen 2001/02)

Bijgaand een overzicht van de spelers die SK Brann onder leiding van de IJslandse trainer-coach Teitur Þórðarson vertegenwoordigden in de strijd om de UEFA Champions League in het seizoen 2001/02. In de eerste kwalificatieronde werd de Noorse club uitgeschakeld door het Bulgaarse Levski Sofia.

UEFA Cup (seizoen 2002/03)

Bijgaand een overzicht van de spelers die SK Brann onder leiding van de IJslandse trainer-coach Teitur Þórðarson vertegenwoordigden in de strijd om de UEFA Cup in het seizoen 2002/03. In de kwalificatieronde werd de Noorse club uitgeschakeld door Sūduva Marijampolė uit Litouwen.

UEFA Cup (seizoen 2005/06)

Bijgaand een overzicht van de spelers die SK Brann onder leiding van trainer-coach Mons Ivar Mjelde vertegenwoordigden in de strijd om de UEFA Cup in het seizoen 2005/06. In de kwalificatieronde won de Noorse club van het Finse AC Allianssi Vantaa, waarna Lokomotiv Moskou (Rusland) te sterk bleek voor de ploeg.

UEFA Cup (seizoen 2006/07)

Bijgaand een overzicht van de spelers die SK Brann onder leiding van trainer-coach Mons Ivar Mjelde vertegenwoordigden in de strijd om de UEFA Cup in het seizoen 2006/07. In de eerste kwalificatieronde won de Noorse club van het Noord-Ierse Glentoran FC, waarna Åtvidabergs FF (Zweden) te sterk bleek voor de ploeg.

UEFA Cup (seizoen 2007/08)

Bijgaand een overzicht van de spelers die SK Brann onder leiding van trainer-coach Mons Ivar Mjelde vertegenwoordigden in de strijd om de UEFA Cup in het seizoen 2007/08. In de eerste kwalificatieronde won de Noorse club van het Belgische Club Brugge, waarna Brann overleefde in een groep met Hamburger SV, Stade Rennais, Dinamo Zagreb en FC Basel (Groep D). In de derde ronde bleek het Engelse Everton echter veel te sterk.

UEFA Champions League (seizoen 2008/09)

Bijgaand een overzicht van de spelers die SK Brann onder leiding van trainer-coach Mons Ivar Mjelde vertegenwoordigden in de strijd om de UEFA Champions League in het seizoen 2008/09. In de tweede kwalificatieronde won de Noorse club van het Letse FK Ventspils, waarna Brann werd uitgeschakeld voor het hoofdtoernooi door het Franse Olympique Marseille. De club maakte daardoor een doorstart in de UEFA Cup 2008/09.

UEFA Cup (seizoen 2008/09)

Brann maakte een doorstart in de UEFA Cup 2008/09, nadat de club was uitgeschakeld in de voorronde van de UEFA Champions League 2008/09 door het Franse Olympique Marseille. Het Spaanse Deportivo de La Coruña was echter te sterk over twee duels. De beslissing kwam na strafschoppen. Petter Moen, Eirik Bakke en Erlend Hanstveit misten vanaf elf meter, waardoor Deportivo met 3-2 aan het langste eind trok.

SK Brann
SK Brann